Kjetil Jansrud, norveški alpski smučar, * 28. avgust 1985, Stavanger, Norveška.

Kjetil je v svetovnem pokalu debitiral na slalomu v Wengnu leta 2003, ko je izpadel v prvi vožnji. Nase je prvič opozoril leta 2005 v Beaver Creeku, ko je v slalomu osvojil 4. mesto. Leta 2010 je prvič v svetovnem pokalu stopil na stopničke s 3. mestom v veleslalomu v Kranjski Gori, naslednji dan pa je bil na istem prizorišču 2. prav tako v veleslalomu.

To je bila dobra popotnica za olimpijske igre v Vancouvru istega leta, kjer ga je v veleslalomu prehitel le Carlo Janka. Prvo zmago v svetovnem pokalu je dosegel leta 2012 na superveleslalomu v domačem Kvitfjellu, kjer je v isti disciplini slavil tudi leta 2014, poleg tega pa je bil 1. tudi v smuku. Na olimpijskih igrah leta 2014 v Sočiju je osvojil bron v smuku ter postal olimpijski prvak v superveleslalomu. V sezoni 2014/15 je zmagal na smuku ter superveleslalomu v Lake Louisu. S to zmago je tudi prvič v karieri oblekel rdečo majico v skupnem seštevku. Zmagal je tudi na smuku v Beaver Creeku teden pozneje. Na smuku v Val Gardeni ga je premagal le Steven Nyman, superveleslalom pa je dobil. Dobil je tudi zahtevno smukaško preizkušnjo v Kitzbühelu, ter superveleslalom v Kvitfjellu in smuk na finalu svetovnega pokala v Meribelu. Sezono je končal na 2. mestu v skupnem seštevku svetovnega pokala, osvojil pa je mali kristalni globus v smuku in superveleslalomu.

Leta 2021 je sezono 2021/22 napovedal za svojo zadnjo sezono.

Svetovni pokal

Stopničke v svetovnem pokalu

Dosežki v svetovnem pokalu

Sklici

Zunanje povezave 
 

Norveški alpski smučarji
Olimpijski tekmovalci za Norveško
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Norveško
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Norveško
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Norveško
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2006
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2010
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2014
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2018
Alpski smučarji Zimskih olimpijskih iger 2022